Kabinett Moro steht für folgende Regierungen Italiens:
 Kabinett Moro I (1963 bis 1964)
 Kabinett Moro II (1964 bis 1966)
 Kabinett Moro III (1966 bis 1968)
 Kabinett Moro IV (1974 bis 1976)
 Kabinett Moro V (1976)

Siehe auch
 Kabinett Mori